Vertrag von Lissabon steht für folgende Vertragswerke:

 Friede von Lissabon (1668), ein Vertrag zur Beendigung des Spanisch-Portugiesischen Kriegs 
 Vertrag von Lissabon (1859), ein Vertrag zur Regelung von Grenzstreitigkeiten zwischen Portugal und den Niederlanden in Südostasien
 Lissabon-Konvention (1997), ein Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region
 Lissabon-Strategie (2000), ein Programm der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Förderung ihrer wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit
 Vertrag von Lissabon (2007), ein Reformvertrag der Europäischen Union